Kimball Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Kimball Island (Florida)
 Kimball Island (Kalifornien)
 Kimball Island (Maine)
 Kimball Island (Massachusetts)
 Kimball Island (New Hampshire)
 Kimball Island (New York)
 Kimball Island (Ohio)